
Андре́й Дани́лович Юрашке́вич (1854 — после 1923) —  Минской духовной семинарии в 1905—1908 годах, член III Государственной думы от Минской губернии, настоятель Смольного собора в Петрограде.

Биография 
Родился  в семье причетника Минской епархии.

Начальное образование получил в Пинском духовном училище, затем окончил Минскую духовную семинарию и Санкт-Петербургскую духовную академию со степенью кандидата богословия (1879). По окончании духовной академии был учителем русского и церковнославянского языков в Пинском духовном училище.

В 1884 году был рукоположен в священники Минского кафедрального собора. Через два года стал ключарем собора. В течение двенадцати лет был законоучителем Минской гимназии и Минского реального училища (1893—1905), также преподавал в Минском духовном училище. В 1899 году был возведён в сан протоиерея.

С мая 1905 по сентябрь 1908 года был ректором Минской духовной семинарии и председателем Минского епархиального училищного совета. Был известным проповедником, занимался публицистикой. Постоянно публиковался в «Минских епархиальных ведомостях» и харьковском журнале «Вера и разум».

Кроме того, состоял членом Минского археологического церковно-исторического комитета, почетным членом Минского православного народного братства святого креста Господня, председателем Николаевского епархиального братства и членом других правых организаций города Минска. В августе 1908 года участвовал в 1-м съезде представителей западно-русских православных братств в Минске.

16 сентября 1908 года на дополнительных выборах от 1-го и 2-го съездов городских избирателей Минской губернии был избран на место исключенного Г. К. Шмида. Входил во фракцию правых. Состоял членом комиссий: по вероисповедным вопросам, по народному образованию, по делам православной церкви и библиотечной.

Сотрудничал в газете «Земщина», публиковал обзоры думской работы в «Минском слове». На выборах в IV Государственную думу баллотировался по 2-му разряду городских избирателей Санкт-Петербурга от Центрального предвыборного комитета правых, но не прошел.

С октября 1911 по март 1923 года состоял настоятелем Смольного собора в Петрограде. Дальнейшая судьба неизвестна. Был женат.

Награды 
 Орден Святой Анны 3-й ст.;
 Орден Святой Анны 2-й ст.;
 Орден Святого Владимира 4-й ст.;
 Орден Святого Владимира 3-й ст. (1908).

церковные:
 камилавка;
 наперсный крест.

Библиография 
 Общий взгляд на западно-русскую униатскую церковь до и во время воссоединения униатов с православной церковью в 1839 году. — Минск, 1889.
 «Ясное в науке» и «неясное в религии». — Минск, 1905.
 Пространство папских притязаний. — , 1909.
 Что такое индульгенция. — Минск, 1909.
 О главенстве пап. — Минск, 1911.
 Отказалось ли папство от инквизиции. — Харьков, 1911.
 Реакция, студенчество и самоубийство. — СПб., 1911.
 Главенство пал во время Вселенских соборов. — Минск, 1912.

Литература 
 3-й созыв Государственной Думы: портреты, биографии, автографы. — : издание Н. Н. Ольшанского, 1910.
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. — : РОССПЭН, 2008.

Выпускники Минской духовной семинарии
Выпускники Санкт-Петербургской духовной академии
Протоиереи Русской православной церкви
Члены Государственной думы Российской империи III созыва